Alibertis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antoine Alibertis
 Chryssoula Alibertis